Центральный банк Египта (, ) — основное государственное финансовое учреждение Египта. Является основным регулятором в банковской системе страны — управляет золотовалютными резервами республики, осуществляет контроль за национальной платежной системой, регулирует курсы национальной валюты. Уставной капитал банка составляет около миллиарда египетских фунтов, а запас золота оценивается в 75,6 т.

История 
В 1898 году основан Национальный банк Египта, получивший право выпуска банкнот, размениваемых на золото. Банк начал выпуск банкнот 3 апреля 1899 года. 2 августа 1914 размен банкнот на золото прекращён, банкноты Национального банка объявлены законным платёжным средством.
В январе 1961 года учреждён государственный Центральный банк Египта, которому передано право эмиссии.

Список руководителей

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Экономика Египта
Египет